La prima stagione di We Baby Bears - Siamo solo baby orsi è stata trasmessa negli Stati Uniti, da Cartoon Network, dal 1º al 31 gennaio 2022.

In Italia viene trasmessa dall'11 aprile 2022 su Cartoon Network.

Note 

We Baby Bears - Siamo solo baby orsi